Иваньковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Иваньковская волость (Липовецкий уезд) — в составе Киевской губернии, Липовецкий уезд
 Иваньковская волость (Уманский уезд) — в составе Киевской губернии, Уманский уезд
 Иваньковская волость (Переяславский уезд) — в составе Полтавской губернии, Переяславский уезд
 Иваньковская волость (Каширский уезд) — в составе Тульской губернии, Каширский уезд